Příjmení Miura nosí více osobností:
 Japonci
 Acuhiro Miura (三浦 淳寛, *1974) – japonský fotbalista
 Ajako Miura (三浦 綾子, 1922–1999) – japonská literární autorka
 Cutomu Miura (三浦 つとむ, 1911–1989) – japonský lingvista
 Daisuke Miura (三浦 大輔, *1973) – japonský profesionální baseballista
 Goró Miura (三浦 梧樓, 1847-1926) – japonský generálporučík (中将), samuraj (武士 buši) a politik  
 Haruma Miura (三浦 春馬, *1990) – japonský herec a zpěvák
 Hiromicu Miura (三浦 広光, *1981) – japonský umělec
 Iori Miura (三浦 伊織, *1992) – japonská profesionální baseballistka
 Jasutoši Miura (三浦 泰年, *1965) – japonský fotbalista
 Jošiko Miura (三浦 徳子) – J-popová textařka
 Júdži Miura (三浦 裕司, *195?) – japonský skialpinista
 Júičiró Miura (三浦 雄一郎, *1932) – japonský lyžař a horolezec
 Kazujoši Miura (三浦 知良, *1967) – japonský fotbalista
 Kazujoši Miura (podnikatel) (三浦 和義, 1947–2008) – japonský podnikatel podezřelý z vraždy
 Keizó Miura (三浦 敬三, 1904-2006) – japonský lyžař
 Kentaró Miura (三浦 建太郎, *1966) – japonský autor mangy
 Kósei Miura (三浦 皇成, *1989) – japonský žokej
 Masako Miura (三浦 雅子, *1959) – japonská seijú
 Midori Miura (三浦 みどり, vlastním jménem Midori Okui (奥井 みどり), 1947–2012) – japonský překladatel
 Mijuki Miura (三浦 美幸, *1949) – japonský mistr karate
 Rieko Miura (三浦 理恵子, *1973) – japonská zpěvačka a herečka
 Šion Miura (三浦 しをん, *1976) – japonská novelistka a esejistka
 Šóhei Miura (三浦 翔平, 1988) – japonský herec a model
 Tamaki Miura (三浦 環, 1884–1946) – japonská operní zpěvačka
 Tomokazu Miura (三浦 友和, vlastním jménem Minoru Miura (三浦 稔), *1952) – japonský herec
 jiní
 Eduardo Dávila Miura (*1974) – španělský matador
 Juan Miura (Don Juan Miura Rodríguez, *27. 2. 1802 v Seville) – španělský matador(?), chovatel, zakladatel (1842) plemene Miura (druh španělského bojového býka)
 Další pokračovatelé rodu Miura: Antonio Miura, Eduardo Miura, José Miura...
jiné
 Miura (三浦) – město v prefektuře Kanagawa (神奈川県), Japonsko
 Miura (三浦) – část města Cujama (津山) v  prefektuře Okajama (岡山県)
 poloostrov Miura (三浦半島) – v japonské prefektuře Kanagawa
 Miura – druh španělského bojového býka
 Lamborghini Miura – italský automobil (pojmenovaný na paměť onoho býka)

Poznámka 
V japonštině kombinace znaků 三浦 může mít i jiný způsob čtení, z významnějších například [sanpo].